Tactopoda es un clado de animales protóstomos que agrupa a los artrópodos y los tardígrados basándose varías similitudes morfológicas y evidencia fósil. Junto con el filo Onychophora forman el clado Panarthropoda.

No obstante, no esta respaldado por los análisis moleculares, por tanto es controversial, generalmente los análisis moleculares colocan a Onychophora como grupo hermano de los artrópodos, otros estudios habían colocado a los tardígrados como cercanos a los nematodos, pero ahora se creé que es debido a la atracción de ramas largas.

Filogenia

Referencias 

Ecdysozoa